GCC Champions League (arab. دوري أبطال الخليج للأندية, znany jako ang. Gulf Cup for Clubs, arab. كأس الخليج للأندية) – coroczne klubowe rozgrywki piłkarskie dla mistrzów i wicemistrzów krajowych krajów arabskich z Półwyspu Arabskiego organizowane przez UAFA (ang. UAFA - Union of Arab Football Associations, fr. UAFA - Union des Associations de Football Arabe).

Historia 
Zostały po raz pierwszy zorganizowane przez UAFA w roku 1982. Jest to kontynentalny odpowiednik europejskich rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA lub południowoamerykańskich Copa Libertadores. Początkowo w turnieju uczestniczyli tylko mistrzowie krajów z Półwyspu Arabskiego. Miał dużą popularność przez pierwsze 10 lat swojego istnienia, a potem tak jak wiele najlepszych klubów przystąpili do rozgrywek o azjatycką Ligę Mistrzów i Puchar AFC, interes wielu klubów Zatoki Perskiej do turnieju częściowo spadł. Do 2005 przeważnie turniej był rozgrywany w grupie systemem kołowym. W 2006 format rozgrywek zmienił się, najpierw 12 drużyn zostały podzielone na 4 grupy, a potem ósemka najlepszych walczyła o tytuł mistrza systemem pucharowym. W latach 1984, 1990 (wojna w Zatoce Perskiej), 2004 i 2009 turniej nie był rozgrywany.

Finały

Klasyfikacja medalowa

Osiągnięcia krajowe

Bibliografia 
 GCC Champions League w serwisie RSSSF 

Rozgrywki klubowe AFC
Rozgrywki klubowe UAFA